Albert "Al" Beckles (ur. 14 lipca 1930 w Bridgetown) – brytyjski kulturysta. 

Urodzony na Bridgetown, wyemigrował do Londynu, gdzie w połowie lat 60. zaczął wygrywać regionalne zawody brytyjskie, zanim w latach 1969-70 był członkiem federacji NABBA i otrzymał tytuł Mr. Britain 1970 i '71. W roku 1971 wstąpił do federacji IFBB, zdobywając tytuł Mr. Universe '71 w kategorii ogólnej. Wystąpił w filmie Pumping Iron (Kulturyści, 1977). Był jednym z najbardziej aktywnych uczestników zawodów kulturystycznych w historii, startował w ponad 100 różnych zawodach. W 1982 roku zdobył The Big Apple grubej ryby, wygrywając Night of Champions.  

Trzynaście razy brał udział w IFBB Mr. Olympia (Shawn Ray był najbliżej, bo 12), w tym sześciokrotnie znalazł się w pierwszej piątce GMO, w 1985 roku zajął drugie miejsce za Lee Haneyem. W 1991, mając 61 lat wygrał zawody Niagara Falls Pro Invitational. Zamieszkał w Los Angeles.

Wymiary
 wzrost: 170 cm 
 waga startowa: 98 kg 
 obwód klatki piersiowej: 123 cm 
 obwód ramienia: 48 cm 
 obwód uda: 63 cm 
 obwód łydki: 40 cm 
 talia: 78 cm

Osiągnięcia sportowe

Przypisy 

Brytyjscy kulturyści
Urodzeni w 1930
Ludzie urodzeni w Bridgetown